Ануфриевка — название населённых пунктов в России:

 Ануфриевка — деревня в Корткеросском районе Коми.
 Ануфриевка — село в Золотухинском районе Курской области.
 Ануфриевка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Ануфриев